Radisson Blu Hotel Olümpia (, ), первоначальное название гостиница «Олимпия» (), до ребрэндинга в 2010 году носила название Reval Hotel Olümpia — гостиница в Таллине. Находится в 1500 метрах от пластины с нулевой отметкой расстояний на Ратушной площади по адресу: улица Лийвалайа, д. 33 ( 33).

Вторая высотная гостиница города, построенная финскими строителями в советский период к Олимпийским Играм 1980 года 

Над проектом работали архитекторы Тойво Каллас, по словам которого «Олимпия» должна была по высоте превышать гостиницу «Латвия» в Риге, имевшую 26 этажей, и Рейн Керстен.

История 
Официальное открытие гостиницы состоялось 6 апреля 1980 года, где присутствовали не только первые лица республики, но и высокие гости из Москвы, поскольку открытие гостиницы стало одним из ключевых событий во всём Советском Союзе.

Гостями гостиницы были такие знаменитости, как премьер-министр Индии Индира Ганди, музыкальные группы Boney M., Rammstein, The Prodigy, певица Алла Пугачёва. В варьете гостиницы начинала свою карьеру советская и эстонская певица Анне Вески.

Если в 1980 году в гостинице насчитывалось около 600 работников, то в 2011 году — только 200, из которых лишь 6 человек работали с момента её открытия.

См. также 
 Список самых высоких сооружений Эстонии
 Список самых высоких зданий Таллина

Ссылки 
 Домашняя страница отеля  (на анг. языке)
  «Олимпия» переводит стрелки часов на 30 лет назад  (на эст. языке)
 Гостинице «Олимпия» 30 лет
 Рэдиссон Блу Отель Олимпия на сайте небоскрёбов skyscraperpage.com 

Гостиницы Таллина
Построено к Олимпиаде-80